Сантья́го Понцини́ббио (; род. 26 сентября 1986, Ла-Плата) — аргентинский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC, участник бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Биография 
Сантьяго Понциниббио родился 26 сентября 1986 года в городе Ла-Плата провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Имеет итальянские корни, его бабушка с дедушкой по отцовской линии проживали на Сицилии.

В возрасте 13 лет начал заниматься кикбоксингом, позже заинтересовался ММА. Поскольку смешанные единоборства в то время не были распространены в Аргентине, Сантьяго переехал в бразильский город Флорианополис — здесь первое время проживал на пляже в палатке и вынужден был перебиваться случайными подработками. При этом он успевал посещать местные залы, освоил бразильское джиу-джитсу, получив в этой дисциплине чёрный пояс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в июле 2008 года, отправив своего соперника в нокаут в третьем раунде. Первое время выступал в небольших аргентинских промоушенах, затем дрался в различных бойцовских организациях Бразилии. Почти из всех поединков выходил победителем, единственное поражение потерпел в июле 2011 года — техническим нокаутом от бразильца Леонарду Мафры.

The Ultimate Fighter 
Имея в послужном списке 18 побед и только одно поражение, весной 2013 года Понциниббио попал в число участников второго бразильского сезона популярного реалити-шоу The Ultimate Fighter. Благополучно прошёл своего соперника на отборочном этапе и под вторым номером был выбран в команду Антониу Родригу Ногейры.

В последующих боях турнирной сетки взял верх над такими бойцами как Марсиу Сантус и Клейтон Дуарте. В полуфинале по очкам выиграл у Леонарду Сантуса, однако в этом бою получил перелом руки и вынужден был сняться с финала против Вилиама Макариу. Победа над Лаонарду Сантусом в полуфинале принесла Понциниббио награду за лучший бой сезона, тогда как его победа над Марсиу Сантусом была признана лучшим нокаутом сезона — таким образом боец получил два бонуса по 50 тыс. долларов.

Ultimate Fighting Championship 
Благодаря удачному выступлению на шоу TUF, Сантьяго Понциниббио получил возможность подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship, тем не менее, его дебют в ноябре 2013 года оказался неудачным — последовало поражение единогласным решением судей от Райана Лафлейра.

В 2014 году ему в соперники назначались такие бойцы как Джордан Мейн, Илдемар Алкантара и Сержиу Мораис, однако по разным причинам эти бои срывались. В итоге оппонентом Понциниббио стал малоизвестный боец Вендел Оливейра, которого аргентинец нокаутировал в первом же раунде.

В 2015 году взял верх над Шоном Стриклендом и Андреасом Столем, но проиграл Лорензу Ларкину (в последнем случае заработал бонус за лучший бой вечера).

В 2016 году отметился победами над Кортом Макги и Заком Каммингсом.

В 2017 году одолел таких бойцов как Нордин Талеб, Гуннар Нельсон и Майк Перри. Понциниббио стал первым бойцом, кому удалось победить Гуннара Нельсона досрочно — за это он был награждён бонусом за лучшее выступление вечера. Нельсон, однако, пожаловался на тычок пальцем в глаз со стороны соперника в раннем обмене ударами, из-за которого у него весь бой двоилось в глазах. Аргентинец отверг обвинения в свой адрес, отметив, что не видел тычка на просмотренном видео. Понциниббио также отметил, что если тычок в глаз и был, то он был непреднамеренным.

На май 2018 года планировался бой против нигерийского проспекта Камару Усмана, однако Понциниббио получил травму и вынужден был сняться с турнира. В итоге следующий раз он вышел в октагон только в ноябре — в главном бою вечера на первом турнире UFC в Аргентине отправил в нокаут американца Нила Магни, заслужив при этом награду за лучшее выступление вечера. Эта победа позволила ему подняться до седьмой позиции в рейтинге полусредневесов UFC.

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|29-6
| Алекс Мороно
|TKO (удары)
|UFC 282
|
|align="center"|3
|align="center"|2:29
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|28–6
|Мишель Перейра
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Holm vs. Vieira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|28–5
|Джефф Нил
|Раздельное решение
|UFC 269
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-4
|Мигель Баеса
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|27-4
|Ли Цзинлян
|KO (удар рукой)
|UFC on ABC: Holloway vs. Kattar
|
|align=center|1
|align=center|4:25
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|27-3
|Нил Магни
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio
|
|align=center|4
|align=center|2:36
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center|26-3
|Майк Перри
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Виннипег, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|25-3
|Гуннар Нельсон
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio
|
|align=center|1
|align=center|1:22
|Глазго, Шотландия
|
|-
|Победа
|align=center|24-3
|Нордин Талеб
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lewis vs. Browne
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Галифакс, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|23-3
|Зак Каммингс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Солт-Лейк-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-3
|Корт Макги
|TKO (удары руками)
|UFC on Fox: Teixeira vs. Evans
|
|align=center|1
|align=center|4:15
|Тампа, США
|
|-
|Победа
|align=center|21-3
|Андреас Столь
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|1
|align=center|4:25
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|20-3
|Лоренз Ларкин
| TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Machida vs. Romero
|
|align=center| 2
|align=center| 3:07
|Холливуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-2
|Шон Стрикленд
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Bigfoot vs. Mir
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Порту-Алегри, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|19-2
|Вендел Оливейра
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski
|
|align=center|1
|align=center|1:20
|Бразилиа, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-2
|Райан Лафлейр
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гояния, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
|Клейтон Дуарте
|Сдача (гильотина)
|Sao Jose Super Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Сан-Жозе, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
|Себастьян Видаль
|TKO (удары руками)
|Insano Empalux — Grand Prix
|
|align=center|1
|align=center|2:12
|Сан-Жозе, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
|Диего Виерия
|Сдача (рычаг локтя)
|Insano Empalux — Grand Prix
|
|align=center|1
|align=center|1:59
|Сан-Жозе, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
|Вилиам Диас
|TKO (отказ)
|Monster Black Combat
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Риу-Гранди, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
|Себастьян Видаль
|TKO (удары руками)
|Sao Jose Super Fight 2
|
|align=center|1
|align=center|2:00
|Сан-Жозе, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Лукас Нассименту
|TKO (травма колена)
|Nitrix Champion Fight 8
|
|align=center|1
|align=center|1:30
|Жоинвили, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Дейвил Сантус
|KO (ногой в голову)
|Nitrix Champion Fight 8
|
|align=center|3
|align=center|0:15
|Жоинвили, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-1
|Леонарду Мафра
|TKO (удары руками)
|Centurion Mixed Martial Arts 2
|
|align=center| 1
|align=center| 3:17
|Итажаи, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Жеверсон Перейра
|Сдача (удушение)
|Brazilian Fight League 9
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Куритиба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Юри Фрага
|Единогласное решение
|Amazon Fight 5
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Белен, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-0
|Фелипи Сантус
|TKO (удары руками)
|Expo Fighting Championship
|
|align=center|1
|align=center|4:25
|Сорокаба, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Энрике Инсету
|TKO (удары руками)
|Hero Kombat
|
|align=center|2
|align=center|4:53
|Сан-Себастьян, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Эзекиель Риччи
|Единогласное решение
|Real Fights 7
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 6-0
|Андрес Хименес
|Сдача (удушение сзади)
|Argentina Fighting Championships
|
|align=center|1
|align=center|3:12
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 5-0
|Диего Лопес
|Сдача (гильотина)
|Explosion Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|2:31
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 4-0
|Матиас Соса
|Сдача (кимура)
|Real Fights 6
|
|align=center|1
|align=center|0:00
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Эмилиано Кандау
|TKO (удары руками)
|Cupide del MMA 2
|
|align=center|2
|align=center|3:12
|Санта-Фе, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Лукас Фунес
|Сдача (удушение сзади)
|Cupide del MMA 1
|
|align=center|1
|align=center|1:30
|Санта-Фе, Аргентина
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Гастон Микуччи
|KO (ногой в голову)
|Copa Desafio
|
|align=center|3
|align=center|3:13
|Буэнос-Айрес, Аргентина
|
|}

Примечания

Ссылки 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Аргентины